Lupri kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:
 Eugen Lupri – canadisk forfatter, hvis fagområde er vold i samfundet.
 Matthias Lupri – amerikansk komponist og jazz-musiker.

LUPRI, akronymet kan henvise til:
 Lund University Peace Research Institute – udfører studier i forbindelse med freds- og fremtidsforskning.